Кубок Польщі з футболу 1978–1979 — 25-й розіграш кубкового футбольного турніру в Польщі. Титул вперше здобула Арка (Гдиня).

Календар

Перший раунд 

|}

Другий раунд 

|}

Третій раунд 

|}

1/16 фіналу 

|}

1/8 фіналу 

|}

1/4 фіналу 

|}

1/2 фіналу 

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Польщі на rsssf  

1978—1979 
Польща
Польща
1978 у польському спорті
1979 у польському спорті